Премьер-Лига Боснии и Герцеговины по футболу 2010/2011 годов () — одиннадцатый сезон чемпионата Боснии и Герцеговины с момента его основания. В турнире участвовали 16 команд, стартовал 31 июля 2010 года и завершился в мае 2011 года.

Чемпионом в первый раз в своей истории стал «Борац (Баня-Лука)», который будет представлять Боснию в Лиге чемпионов 2011/12, второе и третье место заняли «Сараево» и «Железничар» соответственно, вместе с клубом «Широки Бриег» эти команды будут участвовать в Лиге Европы 2011/12, так и не смогли закрепиться в Премьер лиге «Дрина Зворник» и «Будучност (Бановичи)», вылетев в первую лигу. Кубок страны завоевал «Железничар» в четвёртый раз.

Клубы-участники

Итоговая турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Источники 
 bihsoccer.com

Футбол в Европе в 2010 году
Футбол в Европе в 2011 году
Чемпионат Боснии и Герцеговины по футболу
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2010 году
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011